Darin steht für:

 Darin (Darin Zanyar; * 1987), schwedischer Popsänger

Darin oder Darín ist der Familienname folgender Personen:
 Bobby Darin (1936–1973), US-amerikanischer Popmusiker
 Ricardo Darín (* 1957), argentinischer Schauspieler

Darin ist der sorbische Ortsname von:
 Dahren, Gemeinde Göda, Landkreis Bautzen, Sachsen

Siehe auch:
 Darín